Günzburg steht für:
 Günzburg, Große Kreisstadt in Bayern
 Ruine Günzburg, abgegangene Burg bei Eschental, Gemeinde Kupferzell in Baden-Württemberg
 Günzburg (Familie), jüdisch-russische Rabbiner-, Händler- und Bankiersfamilie

Personen:
 Alexander von Günzburg (1863–um 1948), Direktor der Westerschen Bank N.V. in Amsterdam
 Arje Leib Günzburg (1695–1785), litauischer Rabbiner, Talmudist
 David Günzburg (1857–1910), russischer Orientalist
 Johann Eberlin von Günzburg (* um 1470; † 1533), reformatorischer deutscher Theologe und sozialer Reformer in Franken
 Joseph Günzburg (1812–1878), russischer Bankier, Vater von Naphtali Herz Günzburg
 Naphtali Herz Günzburg (1833–1909), russischer Bankier, Sohn von Joseph Günzburg

Siehe auch:
 Gunzburg
 Günsburg
 Ginzburg (abgeleiteter jüdischer Nachname)
 Ginsberg
 Ginzberg
 Ginsburg (Begriffsklärung)